Het in Latijns schrift als nomos getranslitereerde Griekse woord ΝΟΜΟΣ kan twee betekenissen hebben, afhankelijk van de klemtoon.
nómos(νόμος) is het Griekse woord voor wet
nomós(νομός) is een voormalige bestuurseenheid in Griekenland
Beide vormen vinden hun oorsprong in de werkwoordstam νέμω ("nemo" = verdelen). Dit artikel gaat over de variant νομός, de voormalige bestuurlijke eenheid.

Sinds de bestuurlijke herindeling van 1987 bestaat Griekenland uit 13 regio's (periferieën), die onderverdeeld waren in 51 nomoi (meervoud van nomos).  Dit wordt best weergegeven door departementen, al zal men in veel andere Europese talen een woord als prefectuur als vertaling gebruiken. Naast de 51 departementen is er nog de monnikenstaat Athos, die sinds 1926 een autonome status heeft en onder de Grieks-Orthodoxe Kerk valt.

De nomoi verschilden onderling niet heel veel in oppervlakte, echter wel in inwonersaantal: in Attica woonden ruim 3,7 miljoen mensen, in Lefkas nog geen 25 duizend.

In tegenstelling tot de regio's wordt het hoofd van een nomos direct door de bevolking gekozen. De nomoi spelden ook een rol als kiesdistrict.

Door een nieuwe bestuurlijke herindeling (het kallikratisprogramma) werden de departementen afgeschaft vanaf 2011. De 51 departementen werden opgedeeld in 74 regionale eenheden (perifereiaki enotita). Er werden eveneens gemeentelijke herindelingen doorgevoerd.

Lijst van nomoi, onderverdeeld naar regio 
De nummers corresponderen met de kaart aan het eind van de tabel.

Zie ook 
 Periferie-districten van Griekenland